Kohatsu steht für:

,Personen
 Kiyoshi Kohatsu (* 1971), peruanischer Animateur
 Tatsuki Kohatsu (* 1993), japanischer Fußballspieler

,Unternehmen
 Nan’yō Kōhatsu K.K. (jap. 南洋興発株式会社, Nan'yō Kōhatsu Kabushiki kaisha, kurz: Nankō), ehemaliges japanisches Unternehmen
 Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha Sugar Mill, ehemalige Zuckerfabrik auf Rota, Nördliche Mariannen